Kalivoda ist der Familienname folgender Personen:

 David Kalivoda (* 1982), tschechischer Fußballspieler
 Gregor Kalivoda (* 1949), deutscher Sprachwissenschaftler
 Jan Václav Kalivoda (1801–1866), böhmischer Komponist, Kapellmeister und Violinist, siehe Johann Wenzel Kalliwoda
 Robert Kalivoda (1923–1989), tschechischer Philosoph und Historiker
 Tomáš Kalivoda (* 1998), tschechischer Skilangläufer